Il existe plusieurs championnats du monde de rink hockey, selon les catégories, qui depuis 2017 sont joués dans le cadre de World Roller Games (divisés en 3 divisions : World, Intercontinental et Challenger):
 Championnat du monde masculin de rink hockey
 Championnat du monde féminin de rink hockey
 Championnat du monde juniors de rink hockey

Avant 2017, chez les hommes, deux championnats étaient joués en alternance tous les deux ans :
 Championnat du monde A de rink hockey
 Championnat du monde B de rink hockey